Der wissenschaftliche Familienname Chilodontidae steht für:
Kopfsteher, eine Familie der Fische (nach der Gattung Chilodus)
Zahnlippenschnecken, eine Familie der Schnecken (nach der Gattung Chilodonta)